L'ultima sfida (The Babe Ruth Story) – film del 1948 diretto da Roy Del Ruth
L'ultima sfida (Fort Worth) – film del 1951 diretto da Edwin L. Marin
L'ultima sfida (The Challenge) – film del 1982 diretto da John Frankenheimer
L'ultima sfida – episodio della terza stagione de Il maresciallo Rocca
L'ultima sfida (Midnight Runner) – romanzo del 2002 di Jack Higgins